Amerikai Egyesült Államok
Boaz (Alabama)
Boaz (Kentucky)
Boaz (Nyugat-Virginia)
Boaz (Wisconsin)